El término Narcea puede referirse a:

 Río Narcea, cauce fluvial en Asturias (España);
 Fuentes de Narcea, lugar geográfico donde nace el río Narcea;
 Parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, parque natural situado en Asturias;
 Comarca del Narcea, comarca en el principado de Asturias (España);
 Cangas del Narcea, concejo en el principado de Asturias (España);
 Cangas del Narcea, parroquia, capital del concejo homónimo.